Pont-la-Ville puede referirse a:

Pont-la-Ville, comuna francesa situada en Alto Marne.

Pont-la-Ville, comuna suiza situada en el cantón de Friburgo.